

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 45, w tym 34 podstawowe

Miasto na Litwie 
 Władysławów (lit. Kudirkos Naumiestis) – miasto w okręgu mariampolskim

Zobacz też 
 Władysławów Bielawski, Władysławów Popowski, Władysławowo
 Dmenin-Władysławów

Linki zewnętrzne